

Statistiche

Statistiche da allenatore 
Statistiche aggiornate al 3 marzo 2021.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Shrewsbury Town: 1976-1977, 1978-1979

Shrewsbury Town: 1978-1979

Allenatore

Competizioni nazionali

Shrewsbury Town: 1978-1979
Wolverhampton: 1988-1989

Wolverhampton: 1987-1988

Collegamenti esterni 
 

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi
Dirigenti sportivi britannici